Marco Antonio Gordiano puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Marco Antonio Gordiano el Mayor. Efímero emperador romano que se reveló contra Maximino en África.
 Marco Antonio Gordiano el Menor. Emperador romano, hijo del anterior, muerto a las pocas semanas en batalla.
 Marco Antonio Gordiano el Joven. De la familia de los Gordianos, dirigió el Imperio romano entre los años 238 y 244.